Dollmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Anton Dollmayr (1804–1840), Professor 
 Hermann Dollmayr (1865–1900), Kunsthistoriker
 Viktor Dollmayr (1878–1964), Sprachwissenschaftler